Representatie kan betrekking hebben op:

 Representatie (plaatsvervulling) bij erfopvolging, of vertegenwoordigende verplichting
 Representatie (politiek)
 Representatie (kunst)
 Representatie (psychologie), een symbool of code van kennis in de hersenen
 Representatie (wiskunde)
 Visualisatie of afbeelding van objecten op het platte vlak. 
 Representatie van een groep in de wiskunde.